Saint-Brice je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Saint-Brice (Charente) – obec v departementu Charente
 Saint-Brice (Gironde) – obec v departementu Gironde
 Saint-Brice (Manche) – obec v departementu Manche
 Saint-Brice (Mayenne) – obec v departementu Mayenne
 Saint-Brice (Orne) – obec v departementu Orne
 Saint-Brice (Seine-et-Marne) – obec v departementu Seine-et-Marne
 Saint-Brice-Courcelles – obec v departementu Marne
 Saint-Brice-de-Landelles – obec v departementu Manche
 Saint-Brice-en-Coglès – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 Saint-Brice-sous-Forêt – obec v departementu Val-d'Oise
 Saint-Brice-sous-Rânes – obec v departementu Orne
 Saint-Brice-sur-Vienne – obec v departementu Haute-Vienne